Walhalla (Valhalla Rising) – romanzo di Clive Cussler del 2001
 Valhalla Rising - Regno di sangue (Valhalla Rising) – film del 2009 diretto da Nicolas Winding Refn